Rezultati Prvenstva Anglije 1936 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Fred Perry je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Fred Perry (Prvak)
  Gottfried von Cramm (Finale)
  Adrian Quist (Četrtfinale)
  Wilmer Allison (Četrtfinale)
  Don Budge (Polfinale)
  Jack Crawford (Četrtfinale)
  Bunny Austin (Polfinale)
  Bryan Grant (Četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1936